До́нальдсон () — прізвище та топонім.

Персоналії 
 Дональдсон (прізвище)

Топоніми

Дональдсон — місто, штат Арканзас
 Дональдсон — місто, штат Міннесота
 Дональдсон — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Дональдсон (Індіана) — невключена територія в штаті Індіана
 Дональдсон (Кентуккі) — невключена територія в штаті Кентуккі
 Дональдсон (округ Вебстер, Західна Вірджинія) — невключена територія в штаті Західна Вірджинія
 Дональдсон (округ Гемпшир, Західна Вірджинія) — невключена територія в штаті Західна Вірджинія